Stranggraben steht für:
 Stranggraben, ist Fließgewässer im Landkreis Märkisch-Oderland, welches in den Stienitzsee mündet
 Stranggraben, ist ein Fließgewässer im östlichen Teil des Landschaftsschutzgebiet Wermsdorfer Forst bei Oschatz, welches in die Döllnitz mündet